Липке — фамилия.
 Липке, Жанис (1900—1987) — латвийский праведник мира.
 Липке, Пауль (1870—1955) — немецкий шахматист.